Флаг муниципального образования Па́вловское сельское поселение Павловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 декабря 2012 года решением Совета Павловского сельского поселения № 49/306 и 16 апреля 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8155.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Павловского сельского поселения Павловского района в малиновом, жёлтом, синем, белом, лиловом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В скошенном пурпурном и золотом поле перевязь справа, рассечённая на серебро и лазурь сообразно делению щита, сопровождаемая в пурпуре — шестью золотыми сложенными в звезду головками пшеничных колосков, в золоте — изображением святого апостола Павла без нимба, с червлёной книгой, прижатой к левой стороне груди; одежды апостола — лазоревый хитон, пурпурный плащ и сандалии на ногах».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности Павловского сельского поселения.

Земли Павловского сельского поселения расположены в северной части степной зоны Краснодарского края. Административный центр Павловского сельского поселения — станица Павловская, являющаяся также административным центром одноимённого района. Основными культурами, выращиваемыми на землях Павловского сельского поселения, являются пшеница, подсолнечник и кукуруза, что на полотнище аллегорически показано жёлтым цветом.

Изображение пшеничных колосьев символизирует основу сельского хозяйства — выращивание хлебных злаков высшего качества.

Звезда, состоящая из шести пшеничных колосьев, аллегорически указывает на количество населённых пунктов в составе Павловского сельского поселения — станица Павловская, село Краснопартизанское, хутора Весёлая Жизнь, Новый, Пушкина и Шевченко.

Жёлтый цвет полотнища символизирует уважение, процветание, достаток и прочность.

Изображение святого апостола Павла на флаге указывает на наименование Павловского сельского поселения. Книга в руках апостола является одним из атрибутов святого, а также символизирует просвещённость и стремление к познаниям.

Малиновый цвет (пурпур) полотнища символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность, а также это один из основных цветов Святого Апостола Павла, в честь которого получила своё наименование станица Павловская.

Малиновый цвет (пурпур) также является определяющим цветом черноморских казаков, к которым относились и казаки станицы Павловской.

Через земли Павловского сельского поселения проходят связывающие населённые пункты края и соседних регионов железная дорога и автомобильные трассы федерального и краевого значения, что на флаге аллегорически отражено изображением белой части диагональной полосы.

Синяя часть диагональной полосы аллегорически указывает на реку Сосыка, вдоль которой расположилось Павловское сельское поселение.

Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Примечания